Sundi peut désigner :
 les Sundi, un peuple d'Afrique centrale ;
 le sundi, langue kongo parlée par les Sundi ;
 Ganda-Sundi, une localité de République démocratique du Congo ;
 le Sundi, une ancienne province du Congo.